Поль Ренуар {) — французький художник і гравер.

Життєпис

Роботи 
 Album de l'Exposition universelle de 1900
 Album de l'Exposition de Liége 1905
 L'Opéra, eine Sammlung von 30 Radierungen
 Mouvements, gestes, expressions, 201 Radierungen, 1906

Примітки

Посилання 

Французькі художники